Лос Вариљос има више значења:

 Лос Вариљос (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Вариљос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику